Primera División 1962-1963 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1962-1963 – torneo di calcio spagnolo